Чапаевский район -  административно-территориальная единица в Саратовской области, существовавшая в 1935—1958 годах. Административный центр — с. Сулак.

Район образован 1 февраля 1935 года в составе в составе Саратовского края (с 1936 года — в Саратовской области).

30 сентября 1958 года район был упразднён, его территория вошла в состав Краснопартизанского района.

Административно-территориальное деление 
В состав района входило 13 сельских советов, 99 населенных пунктов.

В 1936 году здесь находилось 2 МТС, 19 колхозов:

В районе издавалась газета «Чапаевец». По состоянию на 01 января 1955 года, в состав Чапаевского района входило 9 сельских советов:
 1. Березовский
 2. Больше-Кушумский
 3. Больше-Сакмыковский
 4. Криволучье-Сурский
 5. Кунье-Сарминский
 6. Мало-Перекопновский
 7. Наумовский
 8. Сулакский
 9. Сухо-Отрогский

Библиография 
 Сборник статистических сведений по Саратовскому краю за 1934 год. 1935 год.
 газета "Чапаевец" Чапаевского района Саратовской области.

Примечания 

Упразднённые районы Саратовской области
Краснопартизанский район
Объекты, названные в честь Василия Чапаева